Sternplatz bezeichnet neben einer sternförmigen Platzanlage:

 Sternplatz (Bayreuth), in der Innenstadt
 Sāhat an-Nadschma (deutsch: Sternplatz) in Beirut
 Sternplatz (Berlin), ehemaliger Platz im Verlauf des Sterndamms
 Sternplatz (Dresden), in der Wilsdruffer Vorstadt
 Sternplatz (Lüdenscheid), in der Innenstadt